El término SUP puede referirse a:

 SUP, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) es una organización sindical española que afilia a agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en todas sus escalas y categorías.
 SUP, el Stand up paddle (SUP), es una nueva modalidad deportiva náutica estrechamente relacionada con el surf.
 SUP, el Sistema Único de Planillas (SUP) es una interface de registro de pago dirigida para los docentes y administrativos del sector educación del MINEDU - Perú.

Acrónimos